Мичелвил има више значења:
 Мичелвил (Ајова)
 Мичелвил (Арканзас)
 Мичелвил (Тенеси)